Аланкара () — термин в поэтическом искусстве Древней Индии, представляющий собой совокупность стилистических форм — троп и фигур, направленных на украшение смысла слова, придание речи характера поэтической и обогащение поэтической прозы и стиха.

Существует два вида аланкары — смысловой, или артхаланкара, включающий в себя сравнение (упама), метафору (рупака), гиперболу (атишайокти), каламбур (шлеша) и словесный, или шабдаланкара, к нему относятся различные формы аллитерации (ямака), рифмы и ассонансов.

Первое упоминание встречается в трактате «Бхаратиянатьяшастра», который датируется III—V веками.

Литература 
 Щербатской Ф. И., Теория поэзии в Индии, Журн. МНП, СПБ, 1902;
 Regnaud P., La Rhétorique sanskrite, P., 1884;
 Jacobi H., Ueber Begriff und Wesen der indischen Poëtik, «Nach. Gött. Ges. d. W.», 1908.
 Анандавардхана. Дхваньялока. М. 1974.
 Галинская И. Л.  Загадки известных книг. М.  1986

Примечания 

Литература Древней Индии